Jara   un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albino Jara, président paraguayen en 1911 ;
 Ángel Jara Saguier, joueur de football paraguayen ;
 Carla Jara, actrice chilienne ;
  (1869-1927), martyr mexicain ;
 Daniel Jara, coureur cycliste costaricien ;
 Franco Jara, joueur de football argentin ;
 Gonzalo Jara, joueur de football chilien ;
 Jörg Jará (1959-), ventriloque allemand et comédien marionnettiste ;
 Kurt Jara, joueur de football autrichien ;
 Luis Jara, chanteur, acteur et présentateur de télévision chilien ;
 Luis Fernando Jara, poète péruvien ;
 Víctor Jara, chanteur, auteur et compositeur chilien.

Toponyme 

 Mohedas de la Jara, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Divers 
 Stade Víctor Jara, stade de Santiago du Chili.

Patronyme hispanique